Плоцьк (Польща) — місто у Польщі
 Плоцьк (Арцизький район) — село в Україні, Арцизького району Одеської області